El topónimo Long Lake puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Long Lake, un municipio en el estado de Dakota del Norte.
 Long Lake, un pueblo en el estado de Dakota del Sur.
 Long Lake, un lugar designado por el censo en el estado de Illinois.
 Long Lake, un municipio en el estado de Míchigan.
 Long Lake, una ciudad en el estado de Minnesota.
 Dos municipios en el estado anterior:
 Long Lake, en el condado de Crow Wing.
 Long Lake, en el condado de Watonwan.
 Long Lake, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Long Lake, un lugar designado por el censo en el estado de Wisconsin.
 Dos pueblos en el estado anterior:
 Long Lake, en el condado de Florence.
 Long Lake, en el condado de Washburn.